Carcarañá puede referirse a:

 Río Carcarañá; un río argentino que discurre por las provincias de Córdoba y Santa Fe.
 Carcarañá, una ciudad argentina del departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
 Club Atlético Carcarañá, un club de fútbol de la ciudad homónima.